Хера́скова — русская фамилия, мужской вариант Херасков.

Известные носители:
 Хераскова, Елизавета Васильевна (урождённая Неронова, 1737—1809) — русская писательница, жена М. М. Хераскова.
 Хераскова, Татьяна Николаевна (род. 1937) — русский учёный-геолог, тектонист.

См. также 
 Херасков
 Херасковы